Schloss Lebenberg bezeichnet:

 eine burgartige Schlossanlage in Tscherms, siehe Schloss Lebenberg (Südtirol)
 ein Schloss in Kitzbühel, siehe Schloss Lebenberg (Tirol)